А́нна Ио́сифовна Клю́кина () — директор Государственного Дарвиновского музея с 1988 года, Заслуженный работник культуры Российской Федерации (1993), кандидат культурологии (1999), доктор педагогических наук (2014). Председатель Ассоциации естественноисторических музеев.

Биография 
Родилась 22 февраля 1949 года в городе Шяуляй, Литовская ССР. В 1972 году окончила Московский областной педагогический институт имени Н. К. Крупской. C 1973 по 1986 годы работала в Биологическом музее им. К.А.Тимирязева. C 1986 года работает в Государственном Дарвиновском музее  заместителем директора, а 1988 была назначена на должность директора музея.

В 1995 году под её руководством  достроено и открыто основное здание для музея, куда были перевезены все коллекции, представленные более 300 тыс. экспонатами. В 2007 году было открыто здание выставочного комплекса и фондохранилище музея. Проекты разработанные при её непосредственном участии были отмечены награждёны Гран-При Музейного Всероссийского музейного фестиваля «Интермузей».

С 1993 года Клюкина является членом ИКОМ, несколько раз избиралась членом президиума российского ИКОМ. В 1996 году участвовала в создании Ассоциации естественно-исторических музеев России при российском ИКОМ. Эта ассоциация призвана объединить естественнонаучные музеи и сотрудников отделов природы краеведческих музеев России. Она является членом президиума Международного совета музеев (NATHIS IKOM). Член общественной палаты Правительства Москвы, член общественного совета Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

Научная деятельность 
23 ноября 1999 года в Санкт-Петербургском государственном университете культуры и искусств защитила диссертацию «Естественнонаучный музей как центр формирования экологической культуры» на соискание учёной степени кандидата культурологии. 19 июня 2014 года там же защитила диссертацию «Методология и практика реализации педагогического потенциала музея: на примере музеев естественнонаучного профиля» на соискание учёной степени доктора педагогических наук. Была в числе организаторов многих научных конференций и участвовала с пленарными докладами.

Публикации 
Является автором более 40 публикаций

Клюкина, А. И. Естественно-научные музеи в духовной жизни России; Ассоц. естественно-науч. музеев России. - Санкт-Петербург : Арт-студия "Концерт", 2009. - 298 с.
Клюкина, А. И., Кошелева В. Ю. История Дарвиновского музея в фотографиях : альбом [Текст] = The history of the State Darwin Museum in photographs : album; Гос. Дарвиновский музей, Департамент культуры г. Москвы. - Москва : ГДМ, 2015. - 135 с.
Клюкина А.И. (ред.) Естественно-научные музеи России. Справочник. Гос. Дарвиновский музей. – М., 2008. – 464 с.
Соколов В.Е., Клюкина А.И., Шубина Ю.В. Дарвиновский музей - дар серебряного века // Вестник Российской академии наук. – 1997. – Т. 67. – № 8. – С. 734.
Клюкина А.И. Путешествие по спирали эволюции  // Мир музея.  – 2006. – № 2. – С. 24-33.
Клюкина А.И. К истории создания естественнонаучных музеев в России // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2010. № 1 (33). С. 75-82.
Клюкина А.И. Естественнонаучный музей в культурной жизни общества  // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2009. № 5 (31). С. 77-83.

Награды и почётные звания 
 Орден Дружбы (29 сентября 2008 года) — за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (30 января 2003 года) — за многолетнюю плодотворную деятельность в области культуры и искусства.
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (17 марта 1997 года) — за заслуги перед государством и большой вклад в развитие отечественного музейного дела.
 Заслуженный работник культуры Российской Федерации (15 января 1993 года) — за заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную работу.
 Благодарность Министра культуры Российской Федерации (26 февраля 2004 года) — за многолетний плодотворный труд и большой вклад в развитие музейного дела.
 Медаль «Ветеран труда» (1990).

Примечания

Источники 
 Анна Иосифовна Клюкина  // Официальный сайт Государственного Дарвиновского музея, 2019
 

Музейные работники по алфавиту
Кандидаты культурологии
Доктора педагогических наук
Музейные работники XX века
Музейные работники XXI века
Директора музеев Москвы
Сотрудники Дарвиновского музея
Члены Международного совета музеев
Выпускники Московского государственного областного университета